«Blame» () — сингл шотландского диджея и звукорежиссера Кельвин Харриса с его четвёртого студийного альбома «Motion». Был выпущен в качестве третьего сингла альбома 5 сентября 2014 года. В сингле звучит вокал британского певца, Джона Ньюмена. Он включен в альбом Ньюмена, «Revolve». Брат Ньюмена, Джеймс Ньюмен помогал в написании песни, а Харрис выступил в качестве продюсера.

Сингл получил положительные оценки критиков, которые отметили также и вокал Ньюмена. Сингл дебютировал на первом месте в UK Singles Chart.

Создание 
Джон Ньюмен обратился к Кельвину Харрису через Twitter по поводу создания песни. Он прислал демо со своим вокалом и несколькими аккордами, а Харрис сочинил музыку. Текст написал Ньюмен.

Сингл и его обложка были анонсированы в Twitter 8 июня 2014 года. Другая обложка была загружена в iTunes Store в качестве замены. Первоначально релиз был запланирован на 25 августа, но был отложен до 7 сентября.

В августе и сентябре 2014 года Харрис опубликовал пятнадцатисекундный анонс трека в своем аккаунте в Instagram. Джон Ньюмен прокомментировал эту песню так:

Песня написана в тональности до минор, в темпе 128 ударов в минуту. Вокальный диапазон Ньюмена простирается от B♭3 до B♭5. Он имеет сходство с одним из предыдущих синглов Харриса, I Need Your Love, с участием Элли Голдинг.

Оценка критиков 
Песня получила положительные отзывы музыкальных критиков. Робби Доу из Idolator похвалил песню, сказав: Blame почему-то кажется более полным и законченным, чем большая часть других треков Харриса. Это начало новой эрой для шотландского продюсера/ди-джея.

Канал MTV Australia назвал песню горячей и сказал, что она обязательно заставит толпу громко подпевать.

Коммерческая эффективность 
Сингл вошел в UK Singles Chart под номером один, за первую неделю было продано 70 312 копий. В США песня дебютировала на тридцать первом месте в чарте Billboard Hot 100 от 27 сентября 2014 года, достигнув пика на девятнадцатом месте 15 ноября 2014 года. Сингл возглавил чарты Финляндии, Нидерландов, Норвегии и Швеции, а также вошел в первую пятерку в Австрии, Германии, Ирландии и Италии и в первую десятку в Австралии, Дании, Франции, Новой Зеландии и Испании.

Видеоклип 
Режиссёром клипа выступил Эмиль Нава. Он был выпущен 12 сентября 2013 года. Съёмки проходили в Лос-Анджелесе и Лондоне в августе 2013 года. Видео начинается с того, что Харрис и Ньюмен находятся в разных местах, каждый в своем доме, оба лежат на кроватях. Ньюмен наблюдает за некоторыми моделями, которые решили пойти в ночной клуб, где одна девушка напивается, а другие падают в раковину, пивной холодильник, лужу и ванну. Видео заканчивается тем, что модели оказываются в реке, где они замерзают, а на заднем плане видно небо с солнцем.

В массовой культуре 
Сингл прозвучал в телесериалах «Флэш» и «В поле зрения», а также в видеоиграх «Just Dance 2016» и «NBA 2K16».

Трек-лист

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Итоговые чарты

Сертификации 

!scope="col" colspan="3"| Streaming
|-

Примечания

Ссылки 
 
 Full Lyrics of «Blame» at DirectLyrics 

Синглы 2014 года
Песни 2014 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Dance/Electronic Songs
Песни Кельвина Харриса
Синглы Columbia Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Финляндии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Шотландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Песни, написанные Кельвином Харрисом